Carterville kan syfta på:

 Carterville, Illinois
 Carterville, Missouri